Adamuz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Adamuz (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Adamuz (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar